Martwe zło (film 1981) – film z 1981
 Martwe zło 2: Śmierć przed świtem – film z 1987
 Armia ciemności – film z 1993 (horror komediowy nawiązujący do poprzedniej części)
 Martwe zło (film 2013) – remake pierwszego filmu z 2013